Эмиль Кампардон (; , Париж —) — французский историк.

Написал «Историю парижского революционного трибунала» (; 2 изд. 1866),

Книги 
 «Мария-Антуанетта в тюрьме Консьержери» (; 2 изд. 1867),
 «Marie-Antoinette et le procès du collier» (1863),
 «Госпожа Помпадур и двор Людовика XV» (; 1867).

Особый интерес Кампардона вызывала история театра:
 «Ярмарочные зрелица, 1595—1791» (; 1877),
 «Актёры итальянской комедии в Париже за последние два столетия» (; 1879),
 «Королевская Академия музыки в XVIII веке» (; 1884) и др.

Кампардоном подготовлены к публикации неизданные материалы Мольера (1871) и Вольтера (1880), а вместе с Эдгаром Бутариком — «Mémoires de Frédéric II» (1866).

Примечания

Литература 
 

Историки Франции
Театроведы Франции
Выпускники Национальной школы хартий